Santa Isabel, koningin van Portugal 
 Santa Isabel (eiland), een eiland in de Salomonseilanden
 Santa Isabel (La Pampa), een plaats in de Argentijnse provincie La Pampa
 Santa Isabel (Santa Fe), een plaats in de Argentijnse provincie Santa Fe
 Santa Isabel (Córdoba), een wijk in de Argentijnse stad Córdoba
 Santa Isabel (Espírito Santo), een plaats in de Braziliaanse deelstaat Espírito Santo
 Santa Isabel (Goiás), een plaats in de Braziliaanse deelstaat Goiás
 Santa Isabel (São Paulo), een plaats in de Braziliaanse deelstaat São Paulo
 Santa Isabel (Tolima), een gemeente in het Colombiaanse departement Tolima
 Santa Isabel (vulkaan), een vulkaan in Colombia
 Santa Isabel (Ecuador), een plaats de Ecuadoraanse provincie Azuay
 Santa Isabel (Chihuahua), een plaats in de Mexicaanse deelstaat Chihuahua
 Santa Isabel (Baja California), een plaats in de Mexicaanse deelstaat Baja California
 Santa Isabel (San Luis Potosí), een plaats in de Mexicaanse deelstaat San Luis Potosí
 Santa Isabel (Lissabon), een plaats in de gemeente Lissabon, Portugal
 Santa Isabel (Puerto Rico), een plaats in Puerto Rico
 De voormalige naam van Malabo, de hoofdstad van Equatoriaal-Guinee